Een verkeersweg:
 N845 (België)
 N845 (Frankrijk)
 N845 (Nederland), zie Provinciale weg 845

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing